Сен-Лора́н-де-Во () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний схід від Парижа, 17 км на захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2015 року Сен-Лоран-де-Во було приєднано до муніципалітету Воньєре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 257,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лоран-де-Во на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-Во на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Рона